Анна Александровна Смашнова (с 2003 года — Смашнова-Пистолези; родилась 16 июля 1976 года в Минске, СССР) — советская, позднее израильская теннисистка и тренер.
 Победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-1991).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-1993).

Личная жизнь 

Анна Смашнова родилась в Минске и репатриировалась в Израиль со своей семьёй в 1990 году. В 1995—1997 служила в Армии обороны Израиля (АОИ). В 2003 году вышла замуж за своего тренера Клаудио Пистолези и некоторое время участвовала в соревнованиях либо под двойной фамилией, либо под фамилией мужа.

Спортивная карьера 

С 10 до 14 лет Аня Смашнова была первой ракеткой СССР среди юниорок. В 1991 году выиграла Открытый чемпионат Франции среди девушек.

Свой первый турнир Международной федерации тенниса (ITF) выиграла в 1993 году (Эрланген, Германия). После службы в рядах АОИ вернулась в профессиональный теннис и следующий свой турнир выиграла в 1997 году. Первый турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) Смашнова выиграла в 1999 году в Ташкенте, последний — в 2006 году в Будапеште. В общей сложности Анна выиграла 12 турниров WTA — рекордный показатель для израильских теннисистов, как мужчин, так и женщин, в одиночных разрядах (только Энди Рам и Йони Эрлих, специализирующиеся на игре в парах, выиграли большее количество турниров). Наивысшей позиции в мировом рейтинге (15 место) Смашнова достигла в 2003 году; этот и предыдущий год она завершила на 16-й позиции. Большинство успехов Смашновой были достигнуты на грунтовых кортах. До августа 2006 года Смашнова исключительно успешно играла в финалах турниров WTA: 12 побед в 12 финалах. Только в 2006 году она потерпела первое и последнее поражение в финале турнира (в Нью-Йорке).

Наивысшим достижением Смашновой в турнирах Большого шлема является участие в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в 1995 и 1998 годах. Анна представляла Израиль на Олимпиаде 2004 года в Афинах, но выбыла из борьбы в первом круге.

С 1992 по 2006 год Анна Смашнова провела 73 игры за сборную Израиля в рамках Кубка Федерации: выиграла 38 и проиграла 24 игры в одиночном разряде, выиграла 5 и проиграла 6 игр в паре. Израильская команда регулярно играла в региональной зоне этого турнира, используя малое количество игроков, благодаря чему Смашнова и её партнёрша по команде — Ципора Обзилер — в какой-то момент обновили рекорд турнира по числу проведённых матчевых встреч. Этот результат был побит в 2011 году игроком ещё одной малочисленной европейской сборной — Анной Кремер из Люксембурга.

За время карьеры Смашнова одержала ряд побед над лучшими теннисистками мира, среди которых Ким Клейстерс, Жюстин Энен, Елена Докич, Елена Янкович, Патти Шнидер, Яна Новотна, Даниэла Гантухова, Наталья Зверева, Анна Курникова, Елена Лиховцева, Анастасия Мыскина, Надежда Петрова и Вера Звонарёва.

Анна Смашнова официально прекратила выступления после поражения в первом круге на Уимблдонском турнире 2007 года. В настоящее время работает тренером в Израильском теннисном центре (Рамат ха-Шарон).

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (13)

Победы (12)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (7)

Поражения (10)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 

Теннисисты СССР
Теннисисты Израиля
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек
Теннисные тренеры Израиля